Orthrozanclus — род вымерших морских животных из группы хальваксиид. Первый представитель этого рода был обнаружен в отложениях сланцев Бёрджес, датируемых серединой кембрийского периода (около 505 миллионов лет назад). Эти животные сочетают в себе морфологические признаки халкиериид и виваксиид, что указывает на их эволюционную близость к общему предку Lophotrochozoa (надтип, включающий в себя в том числе типы моллюсков, кольчатых червей, мшанок и другие).

Этимология названия 
 Родовое название Orthrozanclus — от  — «заря» (в свете филогенетической классификации животного как раннего представителя своего типа) и  — «серп» (в честь его длинных склеритов).
 Видовое название reburrus — от  — «ощетинившийся» (указывает на внешний вид животного).
 Видовое название elongata — в честь своего удлинённого (по сравнению с Orthrozanclus reburrus) тела.

История открытия 
Два первых ископаемых экземпляра этого рода были найдены Чарлзом Уолкоттом, первооткрывателем отложений сланцев Бёрджес, но они так и не были описаны. Ещё 9 экземпляров были собраны Королевским музеем Онтарио в промежутке от 1994 до 2000 года. Все экземпляры были найдены в . Интерес впервые был проявлен к нему в 2006 году исследователями из университета Торонто Дж. Бернардом Кероном и Дональдом Джексоном. В научной литературе он был впервые упомянут под названием . Детальное описание отсутствовало. В 2007 году Керон и  (исследователь из Кембриджа) опубликовали описание этого ископаемого и дали ему название Orthrozanclus reburrus. В 2017 году был описан второй вид, отнесённый к роду Orthrozanclus, — Orthrozanclus elongata получивший своё видовое название в честь своего удлинённого (по сравнению с Orthrozanclus reburrus) тела. Экземпляр этого вида был обнаружен в маотяньшаньских сланцах.

Описание 

Orthrozanclus имел вытянутое, приблизительно овальное тело, сужавшееся в задней части. Длина найденных экземпляров лежит в диапазоне от 6 мм до 11,3 мм (включая «иглы»). Верхняя часть Orthrozanclus была выпуклой, выпуклость была окаймлена плоским краем. Нижняя сторона животного была плоская и незащищённая, верхняя же сторона несла несколько защитных деталей:
 небольшая раковина, прикрывающая переднюю часть тела;
 три зоны, покрытых склеритами, плотно прилегающими к телу (одна из этих зон опоясывала его целиком);
 от 16 до 20 длинных игл с каждой стороны, изгибающихся кверху.
Ни склериты, ни иглы не были минерализированы и имели круглые в сечении внутренние полости. Раковина была выпуклой и имела форму треугольника с закруглёнными углами. Спереди она имела выступ, сзади была приподнята, а по её продольной оси тянулся гребень. На раковине можно было различить два типа колец: мелкие кольца, свидетельствующие о постепенном наращивании материала по краям, и крупные, возможно указывающие на метамерию Orthrozanclus. Функция раковины до сих пор остаётся невыясненной.

Образ жизни 
Анатомия Orthrozanclus указывает на то, что он был бентосным животным (обитавшим на морском дне). Есть вероятность, что он обладал единственной мускулистой ногой наподобие современных брюхоногих моллюсков. Предположительно Orthrozanclus не был хищником, и иглы служили ему для защиты от врагов.

Систематика 

Склериты Orthrozanclus по своей структуре напоминают склериты его современника из сланцев Бёрджес — виваксию (Wiwaxia). С другой стороны, его передняя раковинка напоминает по своему строению фрагменты раковины, также найденные в отложениях Бёрджес, чей обладатель был назван Oikozetetes и был отнесён к кладе халкиериид, большинство из которых датируется ранним кембрием. Схожесть в строении раковины была продемонстрирована и с другими раннекембрийскими ископаемыми, такими как Ocruranus и Eohalobia. Все эти данные позволили выдвинуть гипотезу о существовании клады Хальваксииды, в которую, кроме Orthrozanclus, входят все халкиерииды и виваксия. Эта гипотеза противоречит гипотезе Николаса Баттерфилда, считающего, что виваксия ближе к кольчатым червям, нежели к моллюскам, в то время как халкиерииды ближе к моллюскам. Таким образом, изучение Orthrozanclus важно для выяснения эволюционной истории моллюсков или даже всех спиральных.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
Вымершие моллюски
Фауна сланцев Бёрджес